Суки́н (Сукина́) — русская фамилия. Происходит от прозвища или мирского имени Сука (см. сука).
Сукины — дворянский род.

Известные носители 
 
 Сукин, Борис Иванович — дьяк, воевода и «царский печатник» (1573). Брат Ф. И. Сукина.
 Сукин, Василий Борисович (ок. 1550—1612) — думный дворянин, третий сибирский воевода, основатель Тюмени. Сын Б. И. Сукина.
 Сукин, Иван Иванович (1890—?) — министр иностранных дел в правительстве Колчака.
 Сукин, Иван Михайлович (1842—1911) — русский военный деятель, инженер-генерал.
 Сукин, Николай Тимофеевич (1878—1937) — генерал-лейтенант, командующий VI Уральским армейским корпусом (1919).
 Сукин, Осип Иванович (ум. 4 мая 1669) — русский военный и государственный деятель, стряпчий (1637), полковой воевода, окольничий (1661).
 Сукин, Фёдор Иванович (?—1567) — посол в Польше (1542) и боярин.
 Сукин, Яков Галактионович (ок. 1752—1802) — генерал-майор флота.
 Полковник Сукин — один из руководителей Ледяного похода Белой армии в 1919—1920 годах.

См. также 
 Сукин сын (фильм, 1981)
  Сукино
 Сукино болото — историческая местность, располагавшаеся на территории Юго-восточного округа Москвы.
 Сукины дети — кинофильм, драма режиссёра Леонида Филатова 1990 года.